Коэффициент мультипликативный — применяемый при геохимических поисках математический расчет результатов химического анализа проб, при котором в числителе коэффициента располагаются произведения результатов анализа элементов положительной индикации с искомым месторождением, а в знаменателе произведения элементов близких по химическим свойствам к элементам числителя, но нейтральных или отрицательных индикаторов искомого месторождения.

Литература 
 Бенсман В. Р. Поисковая геохимия в республике Беларусь.\\ Природные ресурсы. 1999.№ 4. Минск. С, 124—137

Геохимия
Горное дело